Кабыш — русская фамилия. Известные носители фамилии:

 Кабыш, Андрей Александрович (1917—2010) — доктор ветеринарных наук, профессор.
 Кабыш, Инна Александровна (род. 1963) — русская поэтесса и педагог.
 Кабыш, Марина Александровна (род. 1969) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2019).